Position sensitive device — dispositivo de sensoriamento de posição
 Photoshop Document — formato de ficheiro cuja extensão padrão é psd
 Portas de plataforma (do inglês Platform screen doors), nas plataformas ferroviárias
 Partido Social Democrático (1945)
 Partido Social Democrático (1987)
 Partido Social Democrático (2011)
 Partido Social Democrata (Portugal)

Desambiguações de siglas